Super Sprint — видеоигра для аркадных автоматов, разработанная и изданная американской компанией Atari Games в 1986 году. Игрок управляет автомобилем, похожим на болид Формулы-1, на трассе, наблюдаемой сверху.

Игровой процесс 
Super Sprint — простая гоночная игра. До трёх игроков могут одновременно могут соревноваться на гоночной трассе против компьютерных противников. В игре используется вид сверху. Трассы умещаются на одном экране, прокрутка не используется. Всего в игре 8 трасс. По мере прохождения уровней, на трассах появляется всё больше препятствий, таких как лужи масла и маленькие торнадо. Если машина сталкивается с ними, игрок теряет управление. Столкновение со стеной на большой скорости и падение с мостов уничтожает машину, но вскоре вертолёт привозит новую.

Машина может быть улучшена: для этого надо собирать лежащие на трассе гаечные ключи. Три ключа можно обменять на улучшенное сцепление, ускорение или повышение максимальной скорости.

Версии для других систем 
Super Sprint была портирована на домашние компьютеры и игровые приставки:
Amstrad CPC 
Atari ST 
Commodore 64 
ZX Spectrum
Amiga (2012)
Nintendo Entertainment System
PlayStation (в составе Arcade Party Pak)
Game Boy Advance (2005, вместе с Spy Hunter)
Super Sprint также была включена в состав сборника Midway Arcade Treasures для Nintendo GameCube, PlayStation 2 и Xbox, а также для PC.

Восприятие 
Игра упоминается в справочнике видеоигр Тони Мотта под названием «1001 видеоигра, в которые вы должны поиграть, прежде чем умереть» (), в котором перечисляются рекомендуемые видеоигры в порядке их выхода и краткие эссе к ним. В нём отмечается проработанная анимация гоночных автомобилей, а также дорогой рулевой механизм, встроенный в корпус аркадного автомата, который, как считает автор сборника, подходит для Super Sprint намного лучше, чем простой джойстик.

Примечания

Литература

Ссылки 
 Super Sprint в базе данных Arcade History.
 Super Sprint в базе данных World of Spectrum.
  — прохождение игры на ZX Spectrum.

Компьютерные игры 1986 года
Игры для аркадных автоматов
Компьютерные игры, разработанные Atari Games
Компьютерные игры, изданные Atari Games
Игры для Atari ST
Игры для Amstrad CPC
Игры для Commodore 64
Игры для NES
Гоночные компьютерные игры
Игры для ZX Spectrum
Компьютерные игры с двухмерной графикой
Компьютерные игры, разработанные в США